Инфракрасный обогреватель
 Обогреватель масляный
 Газовый инфракрасный обогреватель

См. также 
 Отопление
 Радиатор
 Тепловентилятор
 Теплогенератор
 Трубчатый электронагреватель